Raymondville kan syfta på:

Raymondville, Missouri – en stad i USA
Raymondville, Texas – en stad i USA